Аустралија се може односити на:

 Аустралија, држава
 Аустралија (континент), континент
 Аустралија (Виља Корзо), насеље у општини Виља Корзо, Мексико
 Аустралија (Виљафлорес), насеље у општини Виљафлорес, Мексико
 Аустралија (филм), аустралијски филм из 2008.
 Стадион Аустралија, стадион у Сиднеју, Аустралија